

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Concho – census-designated place nello stato dell'Arizona
 Contea di Concho – contea nello Stato del Texas
 Río Concho – fiume che attraversa lo Stato del Texas

Altro 
 Johnny Concho – film del 1956 diretto da Don McGuire